CIS poate fi:

 Consiliul Investitorilor Străini, asociație non-profit din România
 Comunitatea Statelor Independente, abrevierea denumirii în limba engleză - Commonwealth of Independent States